Конечно он — дебютный студийный альбом группы «Иванушки International», выпущенный в конце мая 1996 года.

История создания 
Игорь Матвиенко рассказал об альбоме «Конечно он» следующее:

Весь альбом, за исключением песни «Подсолнух», был записан в тон-студии «Мосфильма». Участники группы распевались в туалете неподалёку от студии, где, по словам Андрея Григорьева-Аполлонова, «великолепная акустика». В песне «Тучи», текст которой написал Александр Шаганов, изначально была другая музыка, а исполнять песню должен был Юрий Шатунов. По утверждению Григорьева-Апполонова, при работе над «Вселенной» он «настоял на барабанных бочках».

В альбоме представлены три кавер-версии известных песен: «Этажи» и «Малина» (из репертуара Олега Кацуры) и «Вселенная» (из репертуара «Рондо»).

Игорь Сорин считал песню «Малина» дермовой.

В 1997 году вышел ремикс-альбом «Конечно он Remix», включающий ремиксы песен с «Конечно он» от Максима Милютенко, Игоря Полонского и Константина Смирнова, а также три новых трека.

Видеоклипы 
Для дебютного клипа «Вселенная» (1995 год) комбинезоны были привезены из Лондона, ботинки — из Испании (всё это группа в течение следующего года использовала в качестве концертных костюмов), а скафандры брались напрокат. Автор идеи — Сергей Баженов, режиссёр-постановщик — Александр Андраникян. Видеоклип на песню «Тучи» был снят в 1996 году на недостроенной питерской дамбе. Видеоклип на «Где-то» снимали в 1997 году во время одного из концертов.

Отзывы критиков 
В марте 2014 года журнал «Афиша» включил альбом в свой редакционный список «30 лучших русских поп-альбомов»:

Список композиций

Переиздание 
В 2021 году к 25-летию группы альбом был переиздан на виниле. На этом издании изменён треклист, а также отсутствуют треки Этажи, Дуся Агрегат, Вселенная (remix) и Давай закурим.

Участники записи

Иванушки International 
 Игорь Сорин
 Андрей Григорьев-Апполонов
 Кирилл Андреев

Производство 
 Ирина Мильцина — бэк-вокал
 Олег Кацура — бэк-вокал
 Игорь Матвиенко — композитор, продюсер, аранжировка
 Игорь Полонский — сопродюсер, аранжировка
 Игорь Матвиенко, Андрей Зуев — авторы музыки
 Александр Шаганов, Михаил Андреев, Игорь Сорин, Леонид Дербенёв, Герман Витке, Андрей Зуев — авторы стихов
 Андрей Чеснов — исполнительный директор

Видеоклипы 
На три песни этого альбома были сняты клипы:
 «Вселенная» (реж. Сергей Баженов)
 «Тучи» (реж. Олег Гусев)
 «Где-то» (реж. Олег Гусев)

Награды 
Следующие песни этого альбомы были отмечены музыкальными премиями:

 «Колечко» — лауреат премии Песня Года (Отборочный тур 1997)
 «Где-то» — лауреат премии Золотой граммофон 1996
 «Тучи» — лауреат премии Золотой граммофон 1997 и Песня Года 1996

Рейтинги и списки

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы России
Альбомы на русском языке
Альбомы электронной музыки
Дебютные альбомы 1996 года
Поп-альбомы
Альбомы группы «Иванушки International»